BNY peut faire référence à :
  ;
 Bank of New York, une banque américaine.

Code IATA des aéroports